Дос Ерманос има више значења:

 Дос Ерманос (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Дос Ерманос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Дос Ерманос, Лос Седрос (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Дос Ерманос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Дос Ерманос (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Дос Ерманос (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Дос Ерманос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Дос Ерманос (Гереро, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дос Ерманос (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дос Ерманос (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дос Ерманос (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Дос Ерманос (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Ерманос (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Ерманос (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Ерманос (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Ерманос (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Ерманос (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Ерманос (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Ерманос (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Ерманос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Ерманос (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Ерманос (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Ерманос (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Ерманос (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Ерманос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Ерманос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Ерманос (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Дос Ерманос (Гереро, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Дос Ерманос (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Дос Ерманос (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Дос Ерманос, Санта Елоиса (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Дос Ерманос (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Дос Ерманос (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Дос Ерманос (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Дос Ерманос (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Дос Ерманос (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Дос Ерманос (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Дос Ерманос (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Дос Ерманос (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Дос Ерманос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Дос Ерманос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Дос Ерманос (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Дос Ерманос (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос Ерманос (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос Ерманос, Километро 26 (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос Ерманос (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос Ерманос (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос Ерманос, Доктор Карлос Агире (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос Ерманос (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос Ерманос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос Ерманос (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос Ерманос (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос Ерманос, Една Јудит Порас Анаја (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос Ерманос, Хосе Долорес Ибара Круз (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос Ерманос (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Ерманос, Ла Вероника (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Ерманос (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Ерманос (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Ерманос (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Ерманос (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Ерманос (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Ерманос (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Ерманос (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Ерманос (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Ерманос (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Ерманос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Ерманос (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Ерманос (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Ерманос (Лас Вигас де Рамирез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Ерманос (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Ерманос (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Ерманос (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Ерманос (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Ерманос (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Дос Ерманос (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Дос Ерманос, Ерманос Дијаз (Ел Салвадор), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику